Trocadero può riferirsi a:
 Trocadéro, area monumentale di Parigi situata sulla riva destra (Rive Droite) della Senna, nel XVI arrondissement;
 Trocadéro (metropolitana di Parigi), stazione della Metropolitana di Parigi sulle linee 6 e 9, sita nel XVI arrondissement di Parigi;
 Trocadero (bevanda), bevanda analcolica di produzione svedese a base di caffeina, aromatizzata alla mela e all'arancia;
 Trocadero Theatre, storico teatro situato a Philadelphia, Pennsylvania, inaugurato nel 1870;
 Battaglia del Trocadero, scontro armato avvenuto il 31 agosto 1823 tra le truppe francesi e l'esercito del governo liberale spagnolo.